Polkville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Polkville (Mississippi)
Polkville (North Carolina)